Kings Tournament 2008 — 2-й міжнародний шаховий турнір, що проходив у Базні від 24 травня до 4 червня 2008 року.

У турнірі брали участь 11 шахістів, що були зірками у 1970-х і 1980-х роках.

Контроль часу : 90 хвилин на перші 40 ходів та 30 хвилин на решту партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи від початку гри.

Таблиця

Посилання 
 Офіційна сторінка турніру 
 Офіційна сторінка турніру 
 Партії турніру на сайті chessgames.com  
 репортаж про турнір на сайті chessbase.com  

Kings Tournament (шаховий турнір)
Шахові турніри 2008
2008 у шахах
2008 у Румунії
Травень 2008
Червень 2008